Orlová – miasto w Czechach
 Orlová (813 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Orlová (1840 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji